Сырка:

 Сырка (приток Ивкины) — река в России, протекает в Кировской области. 
 Сырка (река) — река в Российской Федерации, протекает в Пермском крае.